Владимир Белинский:
 Белинский, Владимир Алексеевич (род. 1941) — физик-теоретик.
 Белинский, Владимир Ефимович (1861—не ранее 1920) — русский юрист, журналист, автор работ по правовым вопросам, геральдике, генеалогии, политике, театру.